

Sport 
Les Diables noirs est le surnom donné aux joueurs de plusieurs équipes de sport dont:
les Diables noirs, équipe nationale de Belgique de Rugby à XV.
les Diables noirs, club congolais de football basé à Brazzaville.
les Diables noirs de Tours, équipe de hockey sur glace français, basé à Tours et évoluant en Ligue Magnus.
les Diables noirs, club mahorais de football basé à Tsingoni.
Le Diable noir (Diavolo nero) était le surnom du pilote motocycliste italien Omobono Tenni, grand champion des années 30, connu pour son style de pilotage "diabolique" , qui remporta notamment le très célèbre Tourist Trophy de l'îlede Man, sur Moto Guzzi 250, battant à domicile les motos et les pilotes anglais alors au sommet de ce sport.
les Diables noirs de Combani, club de football mahorais basé à Combani.

Armée 
les diables noirs sont les hommes du  d'artillerie 
les diables noirs est le surnom des carabiniers-cyclistes belges donné par les Allemands lors de la Bataille des casques d'argent le .

Voir aussi 
 Black Devil, marque de cigarettes.
 

Homonymie